Egy éj Velencében, ifj. Johann Strauss 1883-ban bemutatott operettje
Egy éj Velencében (1934), Robert Wiene és Cziffra Géza filmje
Eine Nacht in Venedig (magyarul: Egy éj Velencében) (1934), Robert Wiene filmje
Eine Nacht in Venedig (magyarul: Egy éj Velencében) (1953), Georg Wildhagen filmje